GLF est un sigle qui peut désigner :
 Grande Loge de France, une obédience maçonnique française ;
 Gay Liberation Front, nom de plusieurs groupes américains militant pour la libération homosexuelle, dans les années 1970 ;
 Grammofonleverantörernas förening (en français, « Association suédoise de l'industrie du disque »), une organisation représentant l'industrie du disque en Suède.

GLF est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Golfito, un important aéroport domestique du Costa Rica, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports